Eldering ist

der Familienname folgender Personen:
 Bram Eldering (1865–1943), niederländischer Violinist und Hochschullehrer
 Grace Eldering (1900–1988), US-amerikanische Medizinerin

ein Ortsname:
 Eldering (Steinkirchen), Ortsteil der Gemeinde Steinkirchen, Landkreis Erding, Bayern